Ziabki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja
 Ziabki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki
 Ziabki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie wierchniedźwińskim